Profil har flere betydninger:

 Profil (gruppe) - en fransk gruppe, der i 1980 deltog i Eurovision Song Contest, med sangen Hé Hé M'Sieurs Dames
 Profil (person)
 Profil (tidsskrift) – et norsk tidsskrift udgivet fra 1959 til 1992 om litteratur og kultur

 Profilbillede – portrætbillede med et ansigt. Hvis ansigtet ses fra siden er det vist i profil, hvis det er vist forfra er det vist en face og hvis det er vist skråt forfra er det vist i 3/4-profil.

 Datalogi:
 Brugerprofil – refererer til computerens repræsentation af brugerinformation
 ICC-profil - farvestyringsprofil
 Netværksprofil - findes f.eks. i Apple Mac OS (X), muliggør let skift til andre netværksadgange. Standard netværksprofilen hedder automatisk.